Базилика Сан-Лоренцо
 Базилика Сан-Лоренцо (Флоренция)
 Базилика Сан-Лоренцо-Маджоре
 Базилика Сан-Лоренцо-фуори-ле-Мура